Межевое — название населённых пунктов:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Межевое — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Межевое — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Межевое — село в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Межевое — посёлок городского типа, входит в Макеевский городской совет Донецкой области.
 Межевое — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Межевое — село в Маловисковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Межевая (значения)
 Межевой